Alain Klotz (né en 1967), astronome français,
 L'astéroïde (10222) Klotz lui est dédié
 Garrett Klotz (né en 1988), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Gustave Klotz (1810-1880), architecte strasbourgeois
 Jean-Christophe Klotz (né en 1962), journaliste et réalisateur français
 Jeanne Blanche Klotz (1885 ? - ?), architecte d'intérieur, membre de l'Union des artistes modernes
  (?-), monteur américain
 Karlheinz Klotz (né en 1950), athlète ouest-allemand spécialiste du 100 mètres
 Louis-Lucien Klotz (1868-1930), homme politique français
 
 Nicolas Klotz, cinéaste et metteur en scène français
 Sebastian Klotz (1696-1775), luthier allemand
 Ulysse Klotz, compositeur de musiques de films et acteur français, fils de Nicolas Klotz
 Victor Klotz (1836-1906), négociant français, oncle de Louis-Lucien Klotz

Pseudonyme 

 Claude Klotz (1932-2010), pseudonyme de Patrick Cauvin.
Patronyme anglais
Patronyme allemand
Patronyme juif